Десницкая — женская форма фамилии .
Известные носители:
 Десницкая, Агния Васильевна (1912—1992) — русский советский лингвист, профессор, член-корреспондент РАН (1964).
 Десницкая, Екатерина Ивановна (1886—1960) — жена тайского принца Чакрабона.